Agourai kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Agouraï, ort, Meknès-Tafilalet, 
 Agourai (kommun i Marocko), Meknès-Tafilalet, El Hajeb, 

Robotskapade Marockoförgreningar